Кра́сна Поля́на (до 1948 року — Кизил-Чонрав, ) — село Чорноморського району Автономної Республіки Крим. Розташоване в центрі району. Відстань до райцентру становить 19,5 км і проходить автошляхом .

Історія 
Неподалік Красної Поляни знайдено скіфський могильник, біля Кузнецького виявлено рештки пізньоскіфського поселення.

Примітки